La désignation de Bayer ι Scorpii est partagée par deux étoiles supergéantes de la constellation du Scorpion :
 ι Scorpii :
 ι Scorpii.

Elles ne sont séparées que de 0,50° dans le ciel terrestre. Leur alignement n'est qu'apparent : ι Scorpii, de magnitude apparente 3,02, est distante de 1 800 années-lumière ; ι Scorpii, de magnitude apparente 4,78, est distante de 3 700 années-lumière.

Constellation du Scorpion
Homonymie stellaire
Scorpii, Iota